Il existe en France plusieurs églises Saint-Lubin, notamment :

Aisne 
 Église Saint-Lubin de Bertricourt ;
 Église Saint-Lubin de Couvrelles ;

Eure-et-Loir 
 Église Saint-Lubin d'Arrou ;
 Église Saint-Lubin du Boullay-Thierry ;
 Église Saint-Lubin de Brou ;
 Église Saint-Lubin de La Chapelle-d'Aunainville ;
 Église Saint-Lubin de Chassant ;
 Église Saint-Lubin de Châteaudun (ancienne) ;
 Église Saint-Lubin de Coltainville ;
 Église Saint-Lubin de Flacey ;
 Église Saint-Lubin de Pontgouin ;
 Église Saint-Lubin de Prasville ;
 Église Saint-Lubin de Saint-Lubin-de-Cravant ;
 Église Saint-Lubin de Saint-Lubin-de-la-Haye ;
 Église Saint-Lubin de Saint-Lubin-des-Joncherets ;
 Église Saint-Lubin d'Umpeau ;
 Église Saint-Lubin de Voves ;
 Chapelle Saint-Lubin, abside de l’ancienne église du village de Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts, rattaché depuis 1836 à la commune d’Authon-du-Perche.

Loir-et-Cher 
 Église Saint-Lubin d'Averdon ;
 Église Saint-Lubin de Mazangé ;
 Église Saint-Lubin de Suèvres ;
 Église Saint-Lubin de Verdes

Sarthe 
 Église Saint-Lubin de Coulongé ;

Seine-Maritime 
 Église Saint-Lubin de Lindebeuf  ;
Église Saint-Lubin d'Ingouville-sur-Mer

Yvelines 
 Église Saint-Lubin-et-Saint-Jean-Baptiste de Rambouillet.